Новаковић (Гајица: Novaković) је уобичајено презиме у Хрватској, Црној Гори и Србији. То је патроним и значи син или потомак Новака.

Значајни људи са презименом укључују:

Б 
 Барбара Новаковић (1986-), српска књижевница
 Бојана Новаковић (1981—), српско-аустралијска глумица
 Борислав Новаковић (1964—), српски политичар

Г 
 Грујо Новаковић (1913—1975), правник и учесник Народноослободилачке борбе

Д 
 Димитрије Новаковић (19. век), српски фотограф-дагеротипист
 Дионисије Новаковић (1705—1767), будимски епископ, проповедник и црквени писац
 Доситеј Новаковић (око 1774—1854), српски духовник и тимочки епископ
 Душко Новаковић (1948—), српски песник

Ж 
 Жана Новаковић (1985—), аплска скијашица, репрезентативка Босне и Херцеговине

Ј 
 Јосип Новаковић (1956—), хрватски писац

К 
 Коста Новаковић (политичар) (1886—1938), српски социјалиста и публициста

Л 
 Лола Новаковић (1935—2016), југословенска и српска певачица

Љ 
 Љубо Новаковић (1883—1943), српски генерал војске краљевине југославије

М 
 Маријан Новаковић (1957—), српски лекар — пластични хирург
 Марко Новаковић (1971—), српски филмски, телевизијски и позоришни редитељ
 Марко Новаковић (бан) (1918—1922), српски окружни начелник
 Марко Новаковић (кајакаш) (1989—), српски кајакаш
 Миле Новаковић (1950—2015), ратни официр, генерал, команданат Српске Војске Крајине
 Миливоје Новаковић (1979—), словеначки фудбалер
 Милутин Новаковић (1925—), брата кнеза Милоша Обреновића
 Миодраг Новаковић Џуџа (1919—1955), учесник Народноослободилачке борбе
 Миодраг Новаковић (1940—), филмски и културни стваралац
 Мирјана Новаковић (1966—), српска књижевница
 Митар Новаковић (1946—), универзитетски професор, доктор биолошких наука

Н 
 Новак Новаковић (1928—1995), југословенски хумориста, писац, новинар

Р 
 Радивоје Новаковић (1876—1945), српски мачевалац
 Реља Новаковић (1911—2003), српски историчар

С 
 Слободан Новаковић (1939—2007), српски драматург
 Станиша Новаковић (1930—1992), српски филозоф
 Стојан Новаковић (1842—1915), српски политичар

Ф 
 Фран Новаковић (1882—1957), југословенски филмски и позоришни глумац

Види још 
 Марко Новаковић (вишезначна одредница)
 Коста Новаковић

Референце